Первома́йское — село, административный центр Первомайского района и Первомайского сельского поселения Томской области.

География 
Село расположено на реке Чулым (приток Оби), в 110 км от областного центра г. Томска, в 10 км от города Асино.

Климат 
Климат умеренный континентальный.

История 
Основано в 1600 году. В 1965 году Указом Президиума ВС РСФСР село Пышкино-Троицкое переименовано в Первомайское.

На новый 2013 год в местном доме культуры открылся 3D-кинозал.

Население

Известные односельчане 
 Сизов, Вячеслав Викторович (1966—2011) — прокурор Амурской области, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Примечания

Ссылки 
 О селе Первомайском на сайте Первомайского района
 Архив Томской области
 Из истории Первомайского

Населённые пункты Первомайского района (Томская область)
Районные центры Томской области